Юлиус Иоганн Дёринг (, ; 31 августа 1818 — 26 сентября 1896) — немецкий и остзейский художник.

Биография 
Юлиус Иоганн Дёринг родился 31 августа 1818 года в Дрездене, в семье портного.

Учился в Дрезденской академии живописи, скульптуры, гравюры и архитектуры (с 1830) и частным образом у видного представителя дюссельдорфской художественной школы, немецкого художника Эдуарда Бендемана (с 1838). Впоследствии неоднократно совершал образовательные поездки по городам Западной Европы, посещал Грецию и Палестину.

С 1845 года на постоянном месте жительства в Остзейском крае Российской империи. Работал учителем рисования в Митавской гимназии (1859—1898), руководителем художественной студии, делопроизводителем Курляндского общества любителей литературы и искусства, библиотекарем и хранителем Курляндского провинциального музея (1865—1894).

Творчество 
Кисти Юлиуса Дёринга принадлежат около 1000 выполненных в традициях романтизма портретов (наиболее известны портреты Фр. Кляйна и К. Бурсия), 23 алтарные картины в церквях, находящихся сегодня на территории Латвии и Литвы. В том числе: «Воскресение» (Асарская лютеранская церковь, 1853), «Голгофа» (Саукская лютеранская церковь, 1868), «Вознесение Христа» (Сесавская лютеранская церковь, 1860). Руководил переустройством алтаря Бауской лютеранской церкви (1861). Писал пейзажи и исторические полотна (можно отметить большую картину «Смерть Конрада Гогенштауфена» 1871 года).

Был страстным коллекционером исторических и археологических древностей, оставил неопубликованные книгу воспоминаний и дневник.

Примечания

Ссылки 
 О художнике Юлиусе Иоганне Дёринге на сайте makslasvesture.lv
 Юлиус Иоганн Дёринг на сайте галереи классического искусства «Аntonia»
 

Художники по алфавиту
Художники Германии XIX века
Художники России XIX века
Художники Латвии
Художники романтизма